Новинка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Августовский повят, Подляское воеводство. Население — 2795 человек (на 2006 год). Административный центр гмины — деревня Новинка.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Атены
 Барщова-Гура
 Близна
 Брызгель
 Цисувек
 Дановске
 Дора
 Юзефово
 Юрыздыка
 Копаница
 Крушник
 Монкине
 Нове-Гатне
 Новинка
 Ольшанка
 Осиньска-Буда
 Пиявне-Польске
 Пиявне-Вельке
 Подкрулювек
 Подновинка
 Пулько
 Подновинка
 Повалы
 Сокольне
 Старе-Гатне
 Стренковизна
 Щеберка
 Щебра
 Щепки
 Тоболово
 Вальне

Соседние гмины 
 Гмина Августов
 Августов
 Гмина Гибы
 Гмина Пласка
 Гмина Рачки
 Гмина Сувалки

Гмины Подляского воеводства
Августовский повет